Marc de Vulson de La Colombière.
 Claude La Colombière.
 Joseph La Colombière.
 Pierre Antoine de la Corne, sieur de la Colombière (1708 - 1780) : officier de la Nouvelle-France.